Scott Howes (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Raiders de Wexford || OPJHL ||5 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Raiders de Wexford || OPJHL ||42 ||15 ||16 ||31 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||47 ||25 ||17 ||42 ||53 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2007-2008 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||7 ||1 ||5 ||6 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||59 ||42 ||28 ||70 ||60 ||14 ||15 ||11 ||26 ||8
|-
|2008-2009 || Moose du Manitoba || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Salmon Kings de Victoria || ECHL ||39 ||10 ||12 ||22 ||15 ||7 ||3 ||1 ||4 ||19
|-
|2009-2010 || Salmon Kings de Victoria || ECHL ||47 ||12 ||14 ||26 ||20 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2010-2011 || Thunder de Stockton || ECHL ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Aces de l'Alaska || ECHL ||59 ||22 ||36 ||58 ||65 ||12 ||7 ||12 ||19 ||6
|-
|2011-2012 || Aces de l'Alaska || ECHL ||6 ||2 ||2 ||4 ||6 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
|2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||49 ||11 ||11 ||22 ||45 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2012-2013 || Americans d'Allen || LCH ||22 ||21 ||14 ||35 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013  || Falcons de Springfield || LAH ||12 ||5 ||2 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 4|| 2|| 2|| 4|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Beast de Brampton|| LCH || 36||26 ||19 ||45 ||56 ||5 ||2 ||0 ||2 ||2
|-
| 2014-2015 || Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen || 29 || 26 || 23 || 49 || 74 || 13 || 4 || 12 || 16 || 94
|-
| 2015-2016 || Beast de Brampton || ECHL || 33 || 13 || 11 || 24 || 30||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Mavericks du Missouri || ECHL || 9 || 0 || 5 || 5 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2

Notes et références 

Naissance en septembre 1987
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Americans d'Allen (LCH)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Beast de Brampton
Joueur des Mavericks du Missouri